Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Mario Martínez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Balázs Taróczy (semifinali)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Mario Martínez (finale)

 Pavel Složil (primo turno)
 Chris Lewis (secondo turno)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Ricardo Cano (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1981